

Plaatsen
Broekhuizen (Drenthe), buurtschap in de gemeente Meppel.
Broekhuizen (Gouda), buurtschap in de gemeente Gouda.
Broekhuizen (Horst aan de Maas), dorp en voormalige gemeente in Nederlands Limburg.
Kasteel Broekhuizen (Broekhuizen) kasteel vernietigd in de Tweede Wereldoorlog.
Broekhuizen (Landgraaf), wijk van Rimburg, vroeger een buurtschap, in Nederlands Limburg.
Broekhuizen (Overijssel), buurtschap in de gemeente Dalfsen.
Huis Broekhuizen, voormalige havezate bij Wehl.
Kasteel Broekhuizen (Leersum), huis in Leersum.
 Oud-Broekhuizen, voormalig huis te Leersum
 Nieuw Broekhuizen, nu Landgoed Dartheide te Leersum

Personen
Van Broeckhuysen, adellijk geslacht
Reynier van Broeckhuysen, Gelders krijgsheer
Cees Broehs, pseudoniem van Cornelis (Cees) Broekhuizen
Herman Broekhuizen (1922)
Francis van Broekhuizen, (1975) Nederlands dramatische sopraan

Zie ook
Broekhuizenvorst